Дани Маселинг () (роден на 20 юни 1981 г. в Алмере, Холандия) е популярен габбер музикант и диджей, по-известен като Енгърфист ().

Кариерата му започва през 2001 г., когато изпраща демо касета на диджей Бъз Фъз (DJ Buzz Fuzz), шеф на BZRK Records. Бъз харесва касетата и подписва договор с Дани, който издава първите си две EP-та „Menace II Society“ и „Angerfist“. Той бързо печели признанието на габба сцената със своя безкомпромисен буен и агресивен звук, характеризиращ се с бас барабани, които са екстремни дори и за тези музикални среди. Той записва музика под още няколко сценични псевдонима: Kid Morbid, Bloodcage и Denekamps Gespuis.

Визуалното представяне на музиката на Енгърфист често засяга такива теми като серийните убийци и психопатиите. Екипът за концертните изяви често носи на сцената хокейни маски като Джейсън от поредицата от филми на ужасите „Петък 13-и“. Много от заглавията на песните съдържат такива фрази като Маниакален убиец, Криминално побъркан или Сдружение Убийство, а официалната му страница си има Кът на психопата, където се помества поезия на негови фенове със страшен характер.

На 25 март 2006 излиза дебютният албум на Енгърфист „Pissin' Razorbladez“, включващ всички негови песни издадени дотогава.

През март 2008 излиза вторият му албум „Mutilate“ издаден от лейбъла „Masters of Hardcore“.

През 2011 излиза и третият албум „Retaliate“, издаден отново от лейбъла „Masters of Hardcore“

Дискография

Албуми

Сингли

Ремикси

Външни препратки 
 Angerfist Официална страница

Нидерландски музиканти
Нидерландски диджеи
Електронни музиканти
Маскирани музиканти